Токомбаев — фамилия

 Токомбаев, Аалы (1904—1988) — киргизский писатель. Герой Социалистического Труда.
 Токомбаев, Улан Алыевич (1941—2002) — советский и киргизский прозаик, поэт.
 Токомбаев, Шербото (род. 1974) — киргизский писатель.

 Токомбаева, Айсулу Асанбековна (род. 1947) — советская и киргизская балерина.